Трес Енсинос има више значења:

 Трес Енсинос (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Трес Енсинос (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Трес Енсинос (Лувијанос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Трес Енсинос (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Трес Енсинос (Куитлавак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Трес Енсинос, Ехидо ел Кањизо (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Трес Енсинос (Сан Рафаел), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику